Tonger ist der Name folgender Personen:

 Augustin Josef Tonger (1801–1881), deutscher Musikverleger
 Peter Josef Tonger I (1845–1917), deutscher Musikverleger
 Peter Josef Tonger II (1875–1960), deutscher Musikverleger
 Peter Josef Tonger III (genannt Hans; 1902–1989), deutscher Musikverleger
 Peter Tonger (* 1937), deutscher Musikverleger, Chorleiter und Rezitator

Siehe auch:
 Edition Tonger GmbH, Musik- und Musikbuchverlag, der 1822 in Köln gegründet wurde
 Tonger – Haus der Musik GmbH, Handelshaus für Musikinstrumente und Noten, 1822 in Köln gegründet.